Die Spielzeit 1996/97 war die vierte reguläre Austragung der 1. Liga, der zweiten tschechischen Eishockeyspielklasse. Die beiden Erstplatzierten HC Becherovka Karlovy Vary und HC Kralupy nad Vltavou qualifizierten sich für die Extraliga-Relegation, in der beide Mannschaften sportlich scheiterten. Später gelang Karlovy Vary durch den Erwerb der Extraliga-Lizenz des HC Olomouc doch noch der Aufstieg. Der SK Karviná und der HC Baník Sokolov stiegen in die 2. Liga ab.

Modus 
In der Hauptrunde spielte jede Mannschaft gegen jeden Gegner vier Mal und bestritt insgesamt 52 Spielen. Die beiden Erstplatzierten qualifizierten sich für die Extraliga-Relegation, die beiden Letztplatzierten mussten in der Relegation um den Klassenerhalt spielen. Für die übrigen zehn Mannschaften war die Spielzeit vorzeitig beendet. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt. Für eine Niederlage nach der regulären Spielzeit erhielt man keine Punkte.

Hauptrunde 
Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Relegation 
 SK Karviná – SK Horácká Slavia Třebíč 0:4 (2:3, 1:6, 2:4, 3:4)
 HC Baník Sokolov – SK Agropodnik Znojmog 0:4 (2:3 n. V., 0:1, 1:5, 1:4)

In der Relegation unterlagen beide 1. Liga-Teilnehmer ihren Gegnern in der Best-of-Seven-Serie mit einem Sweep und stiegen ab.

Weblinks 
 Saison 1996/97 bei hockeyarchives.info

Eishockeysaison 1996/97
1. Liga 1996